

Események
 A Nagada-kultúra Nagada IIa rétegének kezdete.
 Núbiában a korai A csoport.

Fontos személyek

Találmányok, felfedezések 

-63